Canon EOS 4000D (название в Северной Америке — EOS Rebel T100) - это зеркальная фото камера начального уровня от компании Canon, оптимизированная для достижения очень низкой розничной цены.  Он заменяет EOS 1300D в том смысле, что это Canon DSLR с самой низкой рекомендованной розничной ценой.  Фотоаппарат имеет матрицу с кроп-фактором 1,6 и позволяет использовать предназначенные для матриц такого размера объективы EF-S.

Особенности 
 18,0 эффективный мегапиксельный APS-C CMOS сенсор
 9 точек автофокусировки с 1 крестообразной точкой в ​​центре при f / 5,6, дополнительная чувствительность при f / 2,8 или выше (кроме случаев, когда объектив EF 28-80 мм f / 2,8-4L USM или компактный макрообъектив EF 50 мм f / 2,5 прилагается)
 Чувствительность ISO 100 - 6400 (с возможностью расширения до 12800)
 95% охват кадра видоискателя с увеличением 0,8х 
 Запись видео в формате Full HD 1080p в 24p , 25p (25 кадров/сек.) и 30p (29,97 кадров/сек.) с синхронизацией по кадрам (до размера файла в 4 Гб, это примерно 12 минут непрерывной видеозаписи.)
 Запись видео в формате 720p HD при 60p (59,94 кадров/сек.) и 50p (50 кадров/сек.)
 3,0 кадра в секунду при непрерывной съемке
 2,7-дюймовый (68,6 мм) цветной TFT ЖК-экран с соотношением сторон 4: 3
 Фильтр нижних частот
Отсутствует X синхроконтакт на горячем башмаке (можно использовать только E-TTL фотовспышки)

Отличия от 1300D:

 Более низкое разрешение экрана: 2,7 ″ экран с 320 × 240 пикселей (разрешение дисплея 1300D примерно в четыре раза выше с 640 × 480 пикселей при 3,0 ″)
 Нет связи NFC
 Пластиковое крепление объектива (все другие камеры Canon DSLR имеют металлическое крепление объектива)
 Не имеет центрального контакта на горячем башмаке, поэтому, по заявлению производителя, работает только с фирменными TTL вспышками. Тем не менее компания Godox в обновленной версии прошивок для своих вспышек и радиосинхронизаторов, добавили поддержку камеры Canon EOS 4000D в режиме e-TTL.

Примечания

Ссылки 
 Canon EOS 4000D на сайте canon.com

APS-C фотоаппараты
Цифрозеркальные фотоаппараты Canon
Фотоаппараты, появившиеся в 2018 году